Barneveld, municipi de la província de Gelderland, al centre-oest dels Països Baixos.
 Barneveld (Nova York), població dels Estats Units a l'estat de Nova York.
 Barneveld (Wisconsin), població dels Estats Units a l'estat de Wisconsin.